Межег (Межёг, Межо́г, ) — село в Усть-Вымском районе Республике Коми. Административный центр одноимённого сельского поселения. Расположено на правом берегу Вычегды.

В 3 км к северу-востоку от села расположена станция Межег. Посёлок при станции первоначально также назывался Межог, в 1976 году для устранения путаницы между двумя населёнными пунктами его переименовали в Донаёль.

Население

Известные уроженцы 
 Минина, Мария Ивановна (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель,  депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Вымского района